Група G на квалификациите за световното първенство по футбол 2014 в зона УЕФА е квалификационна група на УЕФА за Световно първенство по футбол 2014

Победителя се класира директно за финалите на Световното първенство. Във всички 9 квалификационни групи, осемте най-добри втори отбори, се класират за плейофите, където след жребии ще се определят четири двойки отбори на разменено гостуване.

Класиране

Мачове 
Мачовете от група G бяха определени между участниците на среща в Братислава, Словакия на 18 ноември 2011.

Източници 

УЕФА Група G